Boy Meets Girl bezeichnet:

 einen klassischen Plot in der Erzählkunst („Junge trifft Mädchen“ als Beginn einer Liebesgeschichte)
 Boy Meets Girl (Band), US-amerikanische Popband
 Boy Meets Girl (1984), französischer Film von Leos Carax
 Boy Meets Girl (2014), US-amerikanischer Film von Eric Schaeffer 
 Boy Meets Girl – Liebe wirkt Wunder, US-amerikanischer Film von Jerry Ciccoritti (1998)